La denominación distrito de Ciutat Vella puede hacer referencia a:

Distrito de Ciutat Vella: distrito del centro de Barcelona (España).
Distrito de Ciutat Vella: distrito del centro de Valencia (España).